Kunětická hora může označovat:
 Kunětická hora – hora ve Východolabské tabuli v okresu Pardubice, na jejímž vrcholu stojí stejnojmenný hrad
 Kunětická hora (hrad) – hrad z počátku 15. století stojící na stejnojmenné hoře v okrese Pardubice
 Kunětická hora (přírodní památka) – přírodní památka a evropsky významná lokalita